Stöß bzw. Stöss ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Stöß (1923–2006), deutscher Generalmajor des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS)
 Jan Stöß (* 1973), deutscher Politiker (SPD)
 Norbert Stöß (* 1958), deutscher Schauspieler
 Richard Stöss (* 1944), deutscher Politologe
 Thomas Stöß (* 1969), deutscher Komponist

Siehe auch:

 Stoess
 Stoß